Albino González y Menédez Reigada (Corias, Astúrias, 18 de janeiro de 1881 - Córdoba, 13 de agosto de 1958) foi um clérigo espanhol e bispo da diocese de San Cristóbal de La Laguna e depois bispo do diocese de Córdoba.

Foi nomeado bispo de San Cristóbal de La Laguna ou Tenerife em 8 de dezembro de 1924 pelo Papa Pio XI. Ele foi consagrado a Madrid em 19 de julho de 1925. Em 10 de agosto de 1925, ele entrou na diocese. Durante seu pontificado, em 7 de junho de 1941, o cardeal Federico Tedeschini solenemente coroou a imagem de Notre-Dame-des-Neiges, padroeira da ilha de La Palma. Expandir a construção do seminário. Ele criou o Seminário Menor em 1944. Ele ordenou 48 sacerdotes diocesanos. Serviu na diocese durante vinte anos até sua transferência para a diocese de Córdoba, onde morreu.

Ligações externas 
 Catholic hierarchy

Bispos de Tenerife
Nascidos em 1881
Mortos em 1958